Zander kan som auktorsförkortning betyda:

 Claus Dieter Zander
 Richard Henry Zander
 Robert Zander

Robotskapade auktorsförkortningar